Nasi steht für:

 Nasi (Titel), hebräischer Titel eines Fürsten oder hohen Staatsbeamten
 gekochter Reis im Indonesischen, siehe Nasi Goreng
 Nasi (Nord-Amanatun), Dorf im indonesischen Nord-Amanatun in Westtimor

Nasi ist der Familienname folgender Personen:
 Gracia Nasi (1510–1569), portugiesische Mäzenin
 Guglielmo Nasi (1879–1971), italienischer General
 Jehuda ha-Nasi (um 165–217), jüdischer Gelehrter
 Joseph Nasi (1524–1579), jüdischer Bankier und Politiker

Künstlernamen
 Nasi (Musiker) (* 1962), Künstlername des brasilianischen Musikers Marcos Valadão Ridolfi

Siehe auch:
 Naschi (Begriffsklärung)
 Näsi
 Nassi